Velika nagrada Italije 2012 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 9. septembra 2012 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Sergio Pérez, Sauber-Ferrari, tretji pa je bil Fernando Alonso, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:24,211
| 1:24,394
| 1:24,010
| 1
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:24,672
| 1:24,255
| 1:24,133
| 2
|-
! 3
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:24,882
| 1:24,505
| 1:24,247
| 3
|-
! 4
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:24,875
| 1:24,345
| 1:24,304
| 9
|-
! 5
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:25,302
| 1:24,675
| 1:24,540
| 4
|-
! 6
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:25,011
| 1:24,687
| 1:24,802
| 5
|-
! 7
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:24,689
| 1:24,515
| 1:24,833
| 6
|-
! 8
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:25,151
| 1:24,742
| 1:24,855
| 7
|-
! 9
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:25,317
| 1:24,683
| 1:25,109
| 8
|-
! 10
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:24,175
| 1:24,242
| 1:25,678
| 10
|-
! 11
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:25,556	
| 1:24,809 
|
| 11
|-
! 12
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:25,103	
| 1:24,820 
|
| 22
|-
! 13
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:25,300	
| 1:24,901 
|
| 12
|-
! 14
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:25,135	
| 1:25,042 
|
| 13
|-
! 15
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:25,728	
| 1:25,312
|
| 14
|-
! 16
| 10
|  Jérôme d'Ambrosio
| Lotus-Renault
| 1:25,834	
| 1:25,408	
|  
| 15
|-
! 17
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:25,649	
| 1:25,441
|
| 16
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:26,382
|
|
| 17
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:26,887
|
|
| 18
|-
! 20
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:27,039
|
|
| 19
|-
! 21
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:27,073	
|
|
| 20
|-
! 22
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:27,441
|
|
| 21
|-
! 23
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:27,629
|
|
| 23
|-
! 24
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| brez časa
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 53
| 1:19:41,221
| 1
| 25
|-
! 2
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 53
| +4,356
| 12
| 18
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 53
| +20,594
| 10
| 15
|-
! 4
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 53
| +29,667
| 3
| 12
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 53
| +30,881
| 7
| 10
|-
! 6
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 53
| +31,259
| 4
| 8
|-
! 7
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 53
| +33,550
| 6
| 6
|-
! 8
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 53
| +41,057
| 9
| 4
|-
! 9
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 53
| +43,898
| 8
| 2
|-
! 10
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 53
| +48,144
| 13
| 1
|-
! 11
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 53
| +48,682
| 22
| 
|-
! 12
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 53
| +50,316
| 14
| 
|-
! 13
| 10
|  Jérôme d'Ambrosio
| Lotus-Renault
| 53
| +1:15,861
| 15
| 
|-
! 14
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 17
| 
|-
! 15
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 16
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 17
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 18
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 23
| 
|-
! 19
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 20
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 51
| Obraba pnevmatik
| 11
| 
|-
! 21
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 50
| Zavore
| 24
| 
|-
! 22
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 47
| Alternator
| 5
| 
|-
! Ods
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 32
| Pritisk goriva
| 2
| 
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 8
| Vzmetenje
| 16
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012